Redondo es un objeto de forma circular o esférica.

También puede referirse a:

Botánica
Magnolia yoroconte

Lugares 
 Redondo Beach: en el Condado de Los Ángeles.
 Redondo: vila portuguesa, en el Distrito de Évora, región Alentejo.
 Redondo de la Sonsierra: entidad local menor española, en el municipio de Merindad de Sotoscueva, provincia de Burgos.
 Redondo-Areños: antiguo municipio de la provincia de Palencia, integrado en 1976 en el municipio de La Pernía.
 Redondo: localidad y antiguo municipio español de la provincia de Palencia, integrado en el municipio de La Pernía, y constituido por las pedanías de San Juan de Redondo y Santa María de Redondo.
 Redondo (Washington): en el Estado de Washington.

Personas 
 Fernando Redondo, exfutbolista argentino.
 Alberto Portillo "Redondo", jugador de escoba.
 Luis Redondo García (1889-1973), militar español.
 Onésimo Redondo Ortega (1905-1936), político español, fundador de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica.

Autores de nombres científicos 
 Redondo - N. Redondo fl. 2009

Diversia 
 Redondo - Preparación culinaria